Янукович, Виктор Викторович (1981—2015) — украинский политик, народный депутат Украины с 2006 года, младший сын В. Ф. Януковича.
 Янукович, Виктор Фёдорович (род. 1950) — президент Украины с 2010 по 2014 год.